Grądy (gromada w powiecie grodkowskim)
 Grądy (gromada w powiecie monieckim)
 Grądy (gromada w powiecie ostrowskim)